Theiner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Augustin Theiner (1804–1874), tysk kyrkohistoriker
 Egon Theiner (född 1968), sydtyrolsk sportjournalist
 Johann Anton Theiner (1799–1860), deutscher Theologe
 Richard Theiner (född 1958), sydtyrolsk politiker
 Wojciech Theiner (född 1986), polsk höjdhoppare

Tyska efternamn